Дни архитектуры — архитектурные фестивали, проходящие в разных городах России:
 Дни архитектуры в Вологде
 Дни архитектуры в Краснодаре
 Дни архитектуры в Москве

Мероприятия в сфере архитектуры